Gierden ist der Familienname folgender Personen:

 Karlheinz Gierden (1926–2022), CDU-Politiker
 Marion Gierden-Jülich (früher Marion Thielenhaus, * 1951), von 2005 bis 2010 Staatssekretärin im Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen